Harrogate (Tennessee)
Harrogate (Anglia)